Howard Alan Treesong est un personnage de fiction de La Geste des Princes-Démons créée par l'écrivain américain Jack Vance.

Howard Alan Arblezanger Hardoah 
Né dans le Pays Maunish un coin perdu de la planète Moudervelt, celui qui serait plus tard l'un des célèbre Princes-Démons fut affublé par ses parents très croyants et très intéressés par une émission de télévision locale du nom invraisemblable de Howard Alan Arblezanger Hardoah.
Dans son enfance, il s'était fait remarquer pour son imagination débordante, qu'il employait dans la vie de tous les jours ce qui le rendait très excentrique. Mal-aimé pour cela, ainsi que pour son physique (alors très désavantageux), il pourrait passer pour une victime, si ce n'est qu'à l'époque il avait déjà commencé à développer des goûts pervers, et une absence totale de morale et de remords.

Il écrivit son fameux "livre des rêves" où il conte avec verve ses propres aventures, aidé dans ses quêtes par sept paladins qui sont en fait sept personnalités différentes de Howard Alan Treesong.
Croyant que son seul ami, Nimphy Cleadhoe lui avait volé son précieux cahier, il l'entraîna de force à une étendue d'eau et le noya avant de s'enfuir outre monde.

Des ambitions sans limites 
Dès lors, Howard Alan Treesong se lance véritablement dans la carrière du crime. Ses activités sont difficiles à définir avec précision, mais le chantage, le meurtre aussi bien que le vol d'envergure ou l'escroquerie son de son domaine. Avec les autres Princes-Démons, il participe au tristement célèbre massacre de Mount Pleasant, avant que tous ne s'attribuent une zone d'influence et ne repartent chacun de leur côté.

Au bout de quelques années, il est assez puissant pour s'auto-proclamer le Seigneur des Surhommes, en réalité le roi des voleurs. En effet, il passe pour diriger la plupart des grands projets du monde criminel, sinon tous, au moins les plus audacieux et les plus réussis.
Ayant de vastes projets, il délègue le travail à quelques subordonnés pour se consacrer à d'autres tâches. 
Il tente par exemple de s'emparer de la Compagnie de Coordination de Police Intermondiale, et il n'échoue que de peu, ayant été démasqué alors qu'il contrôlait déjà un tiers du conseil d'administration.

La fin des rêves 
Son avancée est brusquement freinée lorsque Kirth Gersen se place sur sa route. Décidé à se venger, il ne tarde pas à rassembler des informations sur Howard Alan Treesong, dont une photo représentant dix personnes, et parmi elles, masqué par l'anonymat se trouve le criminel.
Gersen entreprend aussitôt de découvrir qui il est en organisant un concours d'identification, ce qui agace profondément Treesong. Il cherche à se renseigner, et il envoie Alice Wroke, une jeune femme sur laquelle il fait pression en détenant son père en otage. 
Gersen s'aperçoit alors que les neuf autres personnes sont en réalité des personnes extrêmement haut placées dans l'Institut. Il contrecarre aussitôt ses projets de devenir le Triune (le chef de l'institut). L'affaire éclate au grand jour et Treesong doit renoncer à ses projets, de plus, il est blessé une première fois par Gersen.

Dans son enquête qui le mène sur la planète d'origine du Prince-Démon, Gersen trouve le livre des rêves de Howard Alan Treesong, et il trouve le moyen de le mettre au courant qu'il existe toujours d'une manière détournée et innocente.
Howard Alan Treesong suit donc la piste de son cahier jusqu'à la famille des Cleadhoe (qu'il pense toujours ignorant du meurtre de leur fils). Là, il tombe dans un piège, et se retrouve à leur merci. Les jambes marmélisées, il est immobilisé et vaincu. Après un dialogue entre ses différentes personnalités où ses paladins l'abandonnent les uns après les autres, il trouve le moyen de se suicider. 

Prince de fiction
Personnage de La Geste des Princes-Démons